Tuulse är ett estniskt efternamn. Det har burits av bland andra:

Armin Tuulse (1907–1977), estnisk konsthistoriker
Josef Tuulse (född 1979), svensk kompositör och ljuddesigner
Liidia Tuulse (1912–2012), estnisk författare
Toomas Tuulse (född 1946), svensk arkitekt, kompositör och kördirigent